Horvátország
 Markovo, falu Szalatnok községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szlovénia
Markovo, falu Kamnik községben, Gorenjska régióban